Název Maršovice má více sídel::
 Maršovice (okres Benešov) – městys v okrese Benešov
 Maršovice (okres Jablonec nad Nisou) – obec v okrese Jablonec nad Nisou
 Maršovice (Jezeřany-Maršovice) – vesnice, součást v obce Jezeřany-Maršovice v okrese Znojmo
 Maršovice (Nové Město na Moravě) – část obce Nové Město na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou
 Maršovice (Chlum) – část obce Chlum v okrese Česká Lípa
 Maršovice (Petrovice u Sušice) – část obce Petrovice u Sušice v okrese Klatovy

Externí odkazy